Nous peut désigner :
 la première personne du pluriel en français ;
 Noûs, en philosophie et dans l'Antiquité grecque, l'esprit, la raison, l'intellect, la faculté de l’esprit humain nécessaire pour comprendre ce qui est vrai ou réel ;

Titres d’œuvres 
 Nous, roman dystopique de l'auteur russe Ievgueni Zamiatine ;
 Nous, série documentaire par Marie-Claude Brouillet, diffusée sur YouTube à partir du  ;
 Nous, magazine télévisé présenté par Marie Drucker, diffusé sur France 2 à partir du  ;
 Nous, un magazine écrit fondé par René Homier-Roy en 1973 ;
 Nous ?, évènement constitué de soixante-seize discours, ayant eu lieu au Monument national (Montréal) le  et télédiffusé en direct sur VOX/MaTV ;
 Nous, film de 2022.

Musique 
 Nous, un album de Daniel Bélanger sorti en 2009 ;
 Nous, chanson d'Hervé Vilard, sortie en single en 1978 ;
 Nous, chanson d'IAM avec Kayna Samet, sortie en single en 2004 ;
 Nous, chanson de Julien Doré parue sur son album Aimée, sortie en single en 2020.

Homonymie de titre